VCP steht für:

 Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Deutschland
 Veuve Clicquot Ponsardin, französische Champagnermarke
 Chemin de fer funiculaire Vevey–Chardonne–Mont-Pèlerin, Standseilbahn im Kanton Waadt, Schweiz
 Flughafen Viracopos (IATA-Code) in Campinas, Brasilien
 Voltage Controlled Phaser, ein Gerät zur Klangmanipulation

Abkürzung